La Latvijas Basketbola Līga 2013-2014 è stata la 23ª edizione del massimo campionato lettone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Ventspils.

Regular season

Playoffs

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
2013-2014